Los prototerios (Prototheria) son una subclase de mamíferos cuya jerarquía taxonómica presenta ciertas controversias, especialmente con relación a la clase sin jerarquizar Australosphenida. Incluye mayoritariamente especies fósiles y 5 especies vivas: el ornitorrinco y las cuatro especies de equidnas

Filogenia 
El siguiente es un cladograma simplificado basado en los trabajos de McKenna y Bell y Kielan-Jaworowska et al.:

Véase también 
 Australosphenida
 Triconodontes
 Anexo:Cladograma Prototheria
 Taxonomía de los mamíferos

Referencias

Enlaces externos 

 Mammaliaforme en Mikko's Phylogeny Archive ING 
 Australosphenida en Mikko's Phylogeny Archive ING